Die Saison 1959/60 der mexikanischen Segunda División war die zehnte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Im Gegensatz zur vorangegangenen Spielzeit, die mit einer ungeraden Anzahl von 17 Teilnehmern ausgetragen wurde, fand für diese Saison eine Aufstockung auf 18 Mannschaften statt. 

Neben dem letztjährigen Meister und Aufsteiger Club Deportivo Tampico gab es mit den Alacranes de Durango, dem Club San José, dem ehemaligen Erstligisten Club San Sebastián und dem Club Municipal aus Irapuato weitere 4 Abgänge, die alle keinen sportlichen, sondern einen finanziellen, Hintergrund hatten. Neu hinzu kamen der aus ersten Liga abgestiegene Club Deportivo Cuautla sowie die neu aufgenommenen Mannschaften von Deportivo Irapuatense, der die Lizenz des aufgelösten Club Municipal aus der eigenen Stadt übernommen hatte, sowie des Orizaba FC, von Deportivo Tepic, Atlético Valladolid und vom Club Deportivo Ciudad Victoria. 

Weitere Veränderungen der teilnehmenden Mannschaften betrafen den vor Saisonbeginn vollzogenen Umzug des Club Oviedo von Tlalnepantla nach Texcoco sowie zwei Spieltage vor Saisonende der Erwerb der finanziell angeschlagenen Jabatos de Nuevo León durch die Universidad Autónoma de Nuevo León, die fortan unter dem Namen ihres neuen Eigentümers spielten und 2 Niederlagen bezogen: zunächst ein 0:2 in einem Clásico Regiomontano gegen den Meister und Aufsteiger CF Monterrey und anschließend ein 2:4 bei den Reboceros de La Piedad.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1959/60 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1959/60 bei RSSSF

Fußballsaison 1959/60
1959